Сильницкий — фамилия. Известные носители:

 Сильницкий, Антон Петрович (1863—1910) — петропавловский уездный начальник (1903—1904).
 Сильницкий, Георгий Георгиевич (1930—2020) — лингвист, заслуженный деятель науки РФ.
 Сильницкий, Михаил Фёдорович (1920—1942) — Герой Советского Союза.